Кот-д’Ивуар — относительно развитая страна по сравнению с другими странами Тропической Африки.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство дает около 17 % ВВП.

Кот-д’Ивуар — один из крупнейших в мире экспортеров кофе «робуста» (198 тыс. т, 8 место в мире), натурального каучука (123 тыс. т), а по сбору какао-бобов занимает первое место в мире. Обрабатывается 10,23 % территории страны, 73 тыс. га орошается. Также выращиваются рис, ананасы, сахарный тростник, просо и др. Распространена муха цеце, вследствие чего животноводство развито только на севере страны. .

Промышленность 
В Кот-д’Ивуаре развита горнодобывающая промышленность. Ведется добыча алмазов (15 тысяч каратов) и золота (около 3,5 тонн). Имеются также предприятия по обработке каучука и какао-бобов, по производству обуви и одежды, химические заводы. Развито производство потребительских товаров. Ведется добыча нефти. Разведано 220 млн баррелей нефти и 1,3 млрд кубометров природного газа.

Энергетика 
Около двух третей электроэнергии вырабатывается на ТЭС, остальное — на ГЭС. В 2012 году произведено 6,688 млрд кВт энергии, 645 млн кВт было экспортировано в соседние страны.

Транспорт 
Автодороги
 всего — 81 996 тыс. км (2007), в том числе
 с твердым покрытием — 6502 км
 без твердого покрытия — 75 494 км

Железные дороги
 всего — 660 км (2008)

Аэропорты
 всего — 27 (2013)
 с твердым покрытием — 7
 без твердого покрытия — 20

Торговля 
 Экспорт: $11,9 млрд (2015)
 Статьи экспорта: какао, кофе, бананы, хлопок, ананасы, пальмовое масло, рыба
 Импорт: $9,15 млрд (2015)
 Статьи импорта: топливо, машины и оборудование, продовольствие

Примечания